Свинцо́вка:

 Свинцовка (свинчатка, свинцовица) — род цветковых растений в составе семейства Свинчатковые.
 Свинцовка — село в Саратовском районе Саратовской области.
 Свинцовка — река в России в Воронежской области, приток реки Хопёр.
 Свинцовка — река в России в Ярославской области, приток реки Юхоть.

См. также 
 Свинчатка